Agatharchos van Samos, een schilder
Agatharchos van Syracuse, een militair